Убирия — фамилия.

 Известные носители
 Убирия, Бежан Михайлович (род. 1967) — абхазский государственный деятель.
 Убирия, Вахтанг Шалвович (1950—2021) — украинский политический и государственный деятель.
 Убирия, Платон Филиппович (1913—2002) — Герой Социалистического Труда.